

Pessoas
Vivien Endicott-Douglas

Localidades
Endicott (Nebraska)
Endicott (Nova Iorque)
Endicott (Washington)

Desambiguação